RISAL, pour Réseau d’information et de solidarité avec l’Amérique latine  est un réseau d’activistes de l’information et de traducteurs, pour la plupart non professionnels.

Historique 
Le projet RISAL est né de l’évolution d’une initiative individuelle. Il s’est appelé successivement Zumbi 500 et RISBAL avant d’adopter définitivement le nom de RISAL pour Réseau d’information et de solidarité avec l’Amérique latine.

Statut 
.

Dans les faits, RISAL est un réseau d’activistes de l’information et de traducteurs, pour la plupart non professionnels. Les personnes y contribuant directement ou indirectement proviennent d’horizons et de pays différents. Le site vit au quotidien grâce à ce réseau. Par contre, la gestion éditoriale et administrative du site, quant à elle, ne fonctionne pas (encore) en réseau horizontal.

Information 
Les documents, reportages, articles, analyses, interviews publiés sur le site visent à permettre à un public francophone, ne maîtrisant pas l’espagnol (surtout), d’avoir accès à des informations « progressistes », des articles partisans et des analyses sur l’Amérique latine.

Ligne éditoriale 
Il n’y a pas à proprement parler de ligne éditoriale figée. En reprenant des articles d’autres sites web, en produisant une information originale ou en traduisant des articles, un choix est clairement opéré. Il dépend bien sûr des convictions de chacun, mais aussi des productions dans les médias dits alternatifs. Tout n’est pas publié sur le site mais cela n’empêche nullement qu’une diversité de points de vue soit diffusée.

RISAL  diffuse de l’information axée sur les luttes sociales et politiques, populaires et symboliques, pour la mémoire et contre l’impunité, pour plus de justice sociale et davantage de démocratie, contre les violences faites aux femmes et les discriminations, etc. Il diffuse de l’information sur les personnes, hommes et femmes, afro-américains et indigènes, jeunes et vieux, paysans et ouvriers, qui ont décidé de se battre pour « un autre monde », qui est une thématique altermondialiste.

Sources
Les principales sources de RISAL sont des médias, pour certains alternatifs tels que Znet, Colombia Journal, Rebelion, Venezuelanalisis, Argenpress, Aporrea, La Jornada, A l’Encontre, Le Courrier, Agencia Latinoamericana de Información - ALAI, Econoticias, Counterpunch, La Insignia, le CADTM (Comité pour l'abolition des dettes illégitimes), Attac, El Correo, DIAL, Noticias Aliadas, Adital, Autres Brésils, le CETRI, Memoria, le Monde libertaire, Cuba Solidarity Project, Desde Abajo, Actualidad Colombiana, Punto Final, El Juguete Rabioso, le Centre de recherche sur la mondialisation, etc.

Lien externe 

 Site officiel

Média altermondialiste 
Média Internet